Stara Kamionka bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Stara Kamionka (Bakałarzewo), ein Dorf der Gmina Bakałarzewo im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien
 Stara Kamionka (Sokółka), ein Dorf der Gmina Sokółka im Powiat Sokólski der Woiwodschaft Podlachien